

Cinema 
 After – film del 2014, regia di Pieter Gaspersz
 After – film del 2019, regia di Jenny Gage

Musica 
After – album di Ihsahn
After – singolo di Moby
After – canzone scritta dal compositore inglese Edward Elgar nel 1895
After - singolo di Giaime del 2015

Libri 
After – serie di romanzi di Anna Todd
After – romanzo di Anna Todd